Paradrina arenacea är en fjärilsart som beskrevs av Moore 1881. Paradrina arenacea ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
arenacea